Dieulafoy ist der Familienname folgender Personen:

 Jane Dieulafoy (* 1851 als Jane Henriette Magre; † 1916), französische Archäologin und Autorin
 Marcel Dieulafoy (Marcel-Auguste Dieulafoy; 1844–1920),  französischer Archäologe
 Paul Georges Dieulafoy (1839–1911), französischer Chirurg und Pathologe